Rosenqvist kan syfta på:

 Claes Rosenqvist  (född 1944), svensk teaterhistoriker och förläggare
 Edil Rosenqvist (1892–1974), finländsk brottare
 Einar Rosenqvist (1884–1950), svensk målare
 Emelie Rosenqvist (född 1980), svensk skådespelare
 Felix Rosenqvist (född 1991), svensk racerförare
 Georg Olof Rosenqvist (1893–1961), finländsk biskop
 Gustaf Rosenqvist, flera personer
 Gustaf Rosenqvist (teolog) (1855–1931), finländsk teolog och politiker
 Gustaf Rosenqvist (jurist) (1907–1980), svensk jurist och ämbetsman
 Helena Hillar Rosenqvist (född 1946), svensk politiker, miljöpartist 
 Hugo Rosenqvist (1905–1991), svensk läkare
 Nils Rosenqvist (född 1939), svensk militär
 Rasmus Rosenqvist (född 1996), svensk fotbollsspelare
 Sixten Rosenqvist (1918–1977), svensk fotbollsspelare
 Susanne Rosenqvist (född 1967), svensk kanotist
 Vilhelm Rosenqvist (1856–1925), finländsk pedagog, skriftställare och politiker

Svenska efternamn
Efternamn i Finland